Arzak ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Arzak (* 1969), spanische Köchin
 Juan Mari Arzak (* 1942), spanischer Koch